Kelowna Flightcraft Air Charter Ltd, действующая как Kelowna Flightcraft Air Charter — канадская чартерная авиакомпания со штаб-квартирой в городе Келоуна (провинция Британская Колумбия), выполняющая пассажирские и грузовые перевозки по долгосрочным контрактам с курьерской компанией Purolator Courier, национальной почтовой службой Canada Post, а также предоставляющая услуги по перевозке туристических групп, противопожарного патрулирования лесного хозяйства, продаже самолётов и сдаче воздушных судов в аренду.

Главными транзитными узлами (хабами) авиакомпании являются Международный аэропорт Келоуна и Международный аэропорт Гамильтон Мунро.



История 
Управляющая компания Kelowna Flightcraft Ltd была образована 20 марта 1970 года, а её дочерний авиаперевозчик Kelowna Flightcraft Air Charter Ltd — в июне 1974 года, начав выполнение чартерных рейсов в июле того же года. Родительская компания полностью принадлежит инвестиционному холдингу Barry Lapointe Holding.

Маршрутная сеть 
По состоянию на 2 января 2005 года авиакомпания Kelowna Flightcraft Air Charter выполняла внутренние грузовые перевозки в аэропорты следующих городов:
 Калгари,
 Эдмонтон,
 Галифакс,
 Гамильтон,
 Камлупс,
 Келоуна,
 Монктон,
 Монреаль,
 Оттава,
 Принс-Джордж,
 Реджайна,
 Саскатун,
 Сент-Джонс,
 Тандер-Бей,
 Ванкувер,
 Виктория и
 Виннипег.

Флот 

В марте 2007 года воздушный флот Kelowna Flightcraft Air Charter составляли следующие самолёты:
 1 Boeing 727-100F
 2 Boeing 727—200
 12 Boeing 727-200F
 6 Convair CV-580
 1 Convair CV5800
 1 IAI Astra
 2 McDonnell Douglas DC-10-30/F

Часть самолётов находится в постоянном лизинге в других канадских авиакомпаниях, включая региональные и местные Harmony Airways,Greyhound Air и Roots Air.

Базы 
Компания имеет собственные базы лётного состава в аэропортах Ванкувер, Кулоуна, Калгари, Саскатун, Тандер-Бей, Гамильтон и Галифакс.

Базы по ремонту и обслуживанию воздушных судов Kelowna Flightcraft Air Charter находятся в аэропортах городов Виннипег, Торонто, Оттава, Монреаль и Сент-Джонс.

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт авиакомпании Kelowna Flightcraft Air Charter

Авиакомпании Канады